Radikal höger kan syfta på följande:

* Radikal höger (Europa) – en politisk åskådning som lutar mot en extrem form av konservatism och nationalism
 Radikal höger (USA) – en politisk åskådning som lutar mot en extrem form av konservatism och antisocialism
 Högerextremism – ståndpunkter och värderingar som ligger långt till höger på det ideologiska spektrumet
 Högerradikalism – politisk eller ideologisk beteckning som innebär att förena högeråsikter med en strävan efter radikal samhällsomvandling